Esistono più comuni francesi con questo nome

Gigny – Giura
Gigny – Yonne